Schichtstufenland hat folgende Bedeutungen:

 Nordfranzösisches Schichtstufenland
 Südwestdeutsches Schichtstufenland

Siehe auch:
 Schichtstufe